Il nome Urraca di Navarra può essere riferito a varie principesse e regine:
Urraca di Navarra (?-dopo il 1089), figlia di García III Sánchez di Navarra e moglie di García Ordóñez;
Urraca Sánchez di Navarra (all'inizio del X secolo – 23 giugno 956), figlia di Sancho I Garcés di Navarra e moglie di Ramiro II di León;
Urraca Garcés di Navarra (ca. 945-1009), figlia di García I Sánchez di Navarra e moglie di Fernán González e Guglielmo I di Guascogna;
Urraca Garcés di Navarra (995-1041), figlia di García II Sánchez di Navarra
Urraca Sánches, figlia naturale di Sancho II Garcés di Navarra e moglie di Almanzor;
Urraca Sánchez, figlia naturale di Sancho IV Garcés di Navarra.